Боббі Каннавале (англ. Bobby Cannavale; 3 травня 1970) — американський актор.
 Енцо Каннавале — італійський актор.
Прізвища